Gallen-Kallela est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), peintre et graveur finlandais
Jorma Gallen-Kallela (1898-1939), artiste finlandais
 (ou Janne Gallen-Kallela-Sirén) (né en 1970), historien finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois